Belot est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Octavie Belot (1719-1805), écrivaine française ;
 Joseph-Émile Belot (1829-1886), historien et professeur français ;
 Adolphe Belot (1829-1890), romancier et dramaturge français ;
 Gabriel Belot (1882-1962), peintre, poète, et graveur français ;
 Émile Belot (1857-1944), ingénieur, inventeur et astronome français ;
 Gustave Belot (1859-1929), inspecteur général de l'enseignement secondaire ;
 Raymond de Belot (1899-1978), officier de marine français ;
 Fernand Belot (1917-1944), résistant français ;
 Raymonde Guyon-Belot (1921-2006), résistante française ;
 Victor R. Belot (1923-2000), historien, écrivain et peintre français ;
 Claude Belot (1936-), homme politique français ;
 Franck Belot (1972-), joueur de rugby français.

Patronyme français